Veliko Polje est un toponyme qui peut désigner :
 Veliko Polje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Lukač, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Veliko Polje, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.